Список видов, входящих в род 

По данным сайта The Plant List род включает более 1000 видов.

Примечания

Ссылки 
  Паслён на сайте The Plant List

Паслён